FPU est un sigle qui peut désigner :

en français
 Forfait patient urgences, mesure légale concernant une participation aux soins, en France
 Fédération des planètes unies, dans la série Star Trek ;
 Fédération pour la paix universelle ;
 Fiscalité professionnelle unique, en France, un régime de la fiscalité codifié à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts ;

en anglais
 Floating-point unit (en français, unité de calcul en virgule flottante), une partie d’un processeur informatique ;
  , une unité de propagande de la Royal Air Force chargée de filmer les avions en opérations durant la Seconde Guerre mondiale ;
 floating production unit, une unité flottante de production ;
 Fishermen’s Protective Union, un syndicat de pêcheurs.